Макс Брон или Браун (;  — май , Майами) — американский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Брон входил в состав второй команды США, которая заняла второе место и выиграла серебряные медали.

Ссылки 
 Макс Брон на sports-reference.com  

Умершие в Майами
Перетягиватели каната США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1904 года
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения